Adelmo Eufemi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maurizio Eufemi – politico italiano

Pagine correlate
Eufemo
Eufemio